Никола́й Алекса́ндрович Лу́нин (1915—1968) — новатор железнодорожного транспорта. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.

Биография 

Родился 9 (22 мая) 1915 года в Ряжске (ныне Рязанская область).

В декабре 1934 года окончил курсы машинистов на станции Тайга Томской железной дороги и с августа 1935 года начал самостоятельно водить поезда.

В 1940 году, будучи паровозным машинистом депо Новосибирск, выступил инициатором соцсоревнования за новые методы эксплуатации паровоза (увеличение объёма ремонта, выполняемое силами самой паровозной бригады). В годы Великой Отечественной войны почин Лунина получил широкое распространение на транспорте и в других отраслях промышленности. В 1943 году на собственные сбережения он купил эшелон угля весом 1 000 тонн в помощь Сталинграду. Член ВКП(б) с 1943 года.

С 1950 года Лунин находился на руководящей работе на железнодорожном транспорте. Был депутатом
Совета Союза (от Сумской области УССР) ВС СССР 2 созыва (1946—1950).

Умер 3 октября 1968 года. Похоронен в Москве на  (участок № 7).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1942) — за коренное усовершенствование метода эксплуатации паровоза, обеспечивающего значительное увеличение суточного пробега и срока службы паровоза.
 Герой Социалистического Труда (1943).
 два ордена Ленина.
 два знака Почётный железнодорожник.
 Гражданин XX века Новосибирской области (2000)

Память 

 В Новосибирске в честь Героя Социалистического Труда Николая Александровича Лунина установлены мемориальные доски на здании цеха эксплуатации Новосибирского локомотивного (бывшего паровозного) депо; на доме, в котором проживал Н. А. Лунин (ул. Салтыкова-Щедрина, 1), и профессиональном училище № 10 (которое носит его имя).
 На здании локомотивного депо станции «Смородино» (город Тростянец Сумской области) в память о Н. А. Лунине (работал в депо в 1945—1947 годах) также установлена мемориальная доска.
 Выдающемуся железнодорожнику за проявленный трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны установлен монумент — тот самый «Лучший паровоз Советского Союза» (Паровоз-памятник ФД21-3000) и памятная стела.
 Имеется «Площадь лунинцев» в Новосибирске около цирка.
 На здании Тайгинского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций в городе Тайга, где учился Н. А. Лунин, установлена мемориальная доска
 В городе Микунь имеется улица Лунинская, ведущая к тепловозному депо.
 Именем Лунина назван переулок в Орле (недалеко от локомотивного депо) . 
 Электропоезд «Николай Лунин» Московской железной дороги (Савёловское направление).
 Именем Николая Александровича, в Новосибирске назван Новосибирский колледж транспортных технологий.

См. также 
 Лунинское движение

Примечания

Литература 
 Балдин Г. А. Идут эшелоны… — М., 1961.
 Дубровкина Ю. В. Дорога. — М., 1970.

Ссылки 
 
 
 Календарь юбилейных и памятных дат
 «Мы — лунинцы!..»
 Колледж им. Н. А. Лунина http://nktt.ru/

Железнодорожники СССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Персоналии:Социалистическое соревнование